Die AEGON Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 17. Juni 2012 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war der topgesetzte Andy Murray, der aber bereits sein Auftaktmatch gegen Nicolas Mahut verlor. Sieger wurde Marin Čilić, da sein Finalgegner David Nalbandian während des Finalspiels disqualifiziert wurde: Aus Frust über einen verlorenen Punkt trat er gegen ein Brett, hinter dem ein Linienrichter saß und verletzte diesen dadurch. Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, sie erreichten wieder das Finale, wo sie sich den Weltranglistenersten Max Mirny und Daniel Nestor geschlagen geben mussten. In der langen Laufbahn Mirnys war dieser 45. Karrieretitel der erste Titelgewinn auf Rasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juni 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 185 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 164 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham